Понта-Делгада (порт. Ponta Delgada) — топоним.

 Понта-Делгада — город и морской порт в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе автономного региона Азорские острова. 
 Понта-Делгада (Сан-Висенте) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра. 
 Понта-Делгада (Санта-Круш-даш-Флореш) — район в Португалии, входит в округ Азорские острова.